Nemagia — YouTube-канал, который ведут два видеоблогера — Алексей Псковитин и Михаил Печерский.

Канал был создан в 2009 году блогером из Кемерова Алексеем Псковитиным, и изначально был посвящён фокусам и их разоблачению. Позже к нему присоединился Михаил Печерский. С 2013 года тематика канала была переориентирована на сатирические обзоры. Первоначально на канале обозревались фильмы и скетчи, позже создавались обзоры на актуальные темы в медийной сфере.

Биография участников 
Алексей Игоревич Псковитин родился 9 октября 1991 года. Окончил Кемеровскую музыкальную школу № 2, после чего поступил учиться на слесаря. Работал шахтёром.

Михаил Андреевич Печерский родился 13 марта 1985 года. Окончил школу № 1 в 2002 году, после чего поступил в Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина на факультет ветеринарии, который закончил в 2007 году.

Резонансные обзоры

Давидыч 
13 января 2016 года вышел обзор Nemagia на Эрика «Давидыча» Китуашвили, основателя канала автообзоров Smotra TV. Через два часа ролик был заблокирован по причине жалобы канала Smotra TV. В конце января 2016 года Китуашвили подал в суд на Немагию за нанесение «колоссальных нравственных страданий». 12 февраля был выпущен второй обзор на Эрика Китуашвили. Конфликт в итоге не развился, одной из причин этого стали судебные тяжбы Китуашвили по причине крупного мошенничества в автостраховании.

Баста 
1 декабря 2016 года блогеры из Nemagia выложили в YouTube видеоролик о рэпере Баста, в котором сравнили его мать с порноактрисой Феникс Мари. После этого Баста в Twitter пригрозил блогерам найти их матерей и «побеседовать с ними». Затем он опубликовал их домашний адрес и призвал своих поклонников найти блогеров и «сделать с ними экстремальные фото». Блогеры в отместку выложили несколько язвительных роликов о рэпере. Через некоторое время Баста пояснил, что это была шутка, и опубликовал свадебную фотографию невесты одного из блогеров Михаила, назвав её «победителем». На этом конфликт был исчерпан.

Олег Тиньков 
8 августа 2017 года Nemagia опубликовали критический ролик о «Тинькофф банке» и его владельце Олеге Тинькове, в котором они изобразили Тинькова, «прислуживающего» владельцу «Альфа-банка» Михаилу Фридману. Они показали отрывки из разных интервью Тинькова, в которых он пренебрежительно отзывался о блогерах и других медийных персонах, а также привели примеры недобросовестной, по их мнению, работы его банка. После публикации ролика и резонанса 24 августа банк подал против блогеров иск о защите деловой репутации в Центральный районный суд Кемерова. Суд постановил временно заблокировать ролик о Тинькове и запретил авторам распространять его. Роскомнадзор обязал блогеров удалить ролик.

Утром 13 сентября к Псковитину пришли в квартиру с обыском. Обыск проводили сотрудники московского ГУВД на Петровке, 38 и бывший оперуполномоченный МВД Владимир Горбунов из Новокузнецка. 19 сентября Псковитин явился в Москву в управление по организации дознания МВД для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о клевете по статье 128.1 УК РФ. В тот же день его признали подозреваемым. Представитель Тинькова Валерия Павлюкова заявила, что Тинькову в видеоролике не понравилось упоминание его жены Рины Восман, поэтому он просит, чтобы блогеры извинились перед ней. 26 сентября Тиньков обещал отозвать все иски против блогеров. 30 октября журналист и член Совета по правам человека в России Максим Шевченко на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека рассказал Владимиру Путину об обысках в квартире Псковитина после публикации ролика и попросил дать оценку. Путин назвал случай «безобразием», выразил удивление тем, что «правоохранительные органы обслуживают олигархов», и обещал разобраться. 3 ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы прекратил судебное производство.

Реакция 
Бизнесмен Павел Дуров после блокировки ролика Nemagia у себя на странице «ВКонтакте» призвал распространять ролик в соцсети. Он заявил, что «их право выражать своё мнение священно». Журналист и видеоблогер Анатолий Шарий раскритиковал Тинькова за «подкуп полицейских» и предположил, что в дальнейшем им также может быть осуществлён подкуп суда, назвав эту ситуацию тревожным звонком. Спустя время оппозиционер Алексей Навальный назвал обыски «заказными» и привёл пример с обысками у себя в квартире по аналогичной статье. Он раскритиковал Тинькова, обвинив его в подкупе полицейских, которых назвал «мальчиками по вызову». Видеоблогер Юрий Хованский опубликовал в YouTube два видеоролика под названием «Тиньков, ты не прав!» и «Обыски у Nemagia. Тиньков беспределит» с личными оскорблениями в адрес Олега Тинькова, после которых уточнял, что это его «оценочные суждения». Позже он удалил ролики по рекомендации адвокатов после выбитой двери в квартире его родителей и угрозы Олега Тинькова привлечь блогера к уголовной ответственности за клевету. Хованский пояснил, что остаётся при своём мнении, но не готов противостоять «полицейским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям».

Выпуски 

Ранние выпуски
Первое время Немагия выпускала скетчи, обзоры на фильмы и иногда видеообзоры. Среди видеообзоров были следующие:

 Турникмен у которого не стоит!
 Хорошая игра
 Трансформер
 PSY — Gentleman
 Вадим Шлахтер
 Децл Вечеринка 2013
 Армрестлинг
 Александр Невский. Тренировка в офисе
 Пися дышит и живёт
 Супермен с лопатой
 Михаил Яцык
 Нифедова жарят Школоблогеры
 Володя Качок

Сезон 1

 Обращение
 Юрий Диоген, сверхсуровый качок-философ
 Матерщинник Володя Медведь
 Методист Юрий Спасокукоцкий
 Ваномас
 Чокнутый качок Серж Дур-Дачник
 Алексей Маматов, мастер удара по яйцам
 Виктория Исаева, истории с вибратором
 Вадим Старов
 Живая Барби Валерия Лукьянова
 Олег Горячо супермастер пикапа
 Василий Ульянов (Бодибилдинг-пустышка)
 Углублённые отношения Алёны РобинГудиной
 Александр Писарев
 Натуральный бодибилдер Дмитрий Xfit
 Катя Карамелька
 Тимур Тажетдинов
 Минет-тренер Екатерина Любимова
 Фэшн-блогер Марк Кауфман
 Виталий Кличко
 Гуру клизмы Наталья Смоляр
 Тренер делающий инвалидом, Антон Бритва
 Торвальд (40 тонн)
 «Тёлочка» Мари Дэкокс
 Вадим Do4a
 Развратная ведущая Полина Логунова
 Дмитрий Ланц
 Ванга 21-го века
 Бешенство Машки или как поиметь мужиков
 Кому берёт Плюшевая Ксюша

Сезон 2

 Павел Дуров и его 20 см член
 Павел Дуров и олигархи
 Барак Обама и новые санкции на бананы
 Неклоун Виталий «v1lat» Волочай (Комментатор ДОТЫ 2)
 Хованский, Снейлкик, Мэддисон
 Порно секта (Куала-Дхарма)
 Разоблачители блогеров на YouTube (Канал Захарки)
 Лютая подделка бизнес-успеха Макс Даймонд
 Бьюти-блогер Игорь Синяк
 ГомоДрищ Дмитрий Яшанькин
 Танкистка с большим ВЛД Anna Kostenko
 Слава Дворецков, покоритель женских пукальников
 Девушки Мотора, специалисты по поцелуям
 Сергей Симонов (Канал Добра и Позитива)
 Разоблачитель Битвы Экстрасенсов Михаил Лидин
 Как стать Вампиром
 Самовлюблённый Сыендук
 «Сутенёр» Денис Байгужин
 Арина Клеопатра
 Худший рэпер Словетский
 Провал блогинга Фабрика Лайков
 Красные губы Maria Way
 Дмитрий Radyson Шилов
 Плагиатор песен Григорий Лепс
 Дмитрий Ларин
 Анальные инструкции от Лизи Питеркиной
 Сергей Мавроди (МММ)
 ПипкоТряс Сергей Миронов
 Наигранный Прямой Эфир (MDK, Жанна Фриске)
 Глава опционной мафии Руслан Татунашвили
 Маша Троцко, девушка для богатых мужиков
 Пресс-секретарь Дмитрий Песков
 Кристина Сиськи Финк
 Макс Троян или к чему приводят стероиды!
 Роскомнадзор привлекает Немагию за антиправительственные ролики
 Псевдопатриот Сергей Бадюк
 Девушка качок Юлия Винс
 Барыга Вадим Доча
 Русская порнозвезда Лола Тейлор
 Постановщики пранков Ракамакафо
 Успех у тёлочек от Филиппа Богачёва
 Крышеватель Угонов Давидыч (ролик удалён)
 Давидыч кинул страйк Немагии
 Давидыч подал в суд за моральные страдания
 Никита Молина или как отмораживают стероиды
 Виктория Портфолио, девушка из высшего общества
 5 лайфхаков как заработать в интернете без вложений
 Долларовые миллионеры Mister Max и Miss Katy
 Ментовской беспредел подполковника полиции в ресторане
 Поставщик матрасов Давидычу, Павел Пятницкий
 Альфа Самка Юлия Печерская
 Самовлюблённый балабол Игорь Гостюнин
 Тоталитарная Ложь!! Депутат Ирина Яровая
 Петушок АфоняТВ
 Тёлка в очках из Лёгкого старта и Со
 Экстремист Руслан Соколовский
 Шкура из Дневника Хача (Привет Басте)
 Шкура из Дом-2 и Мамка Басты
 Супер Лайфхак по экономии в интернете
 Подсосы ДХ, The Братья (Извинения Басте)

Клипы
 Грусная исповедь Мопса
 Пробиваем дно!
 Власть
Сезон 3

 Жоп@лиз Никита Михалков
 Губастая негрешница Милена Чижова
 Немагию ищет полиция!!!!
 Кто такой Алексей Навальный???
 Наш друг Василий Вакуленко!
 Пустышка Дневник Хача (Амиран Сардаров)
 Миллиардер ОЛЕГ ТИНЬКОВ (Рабство Тинькофф Банка)
 Ютубное ОПГ (Калашников и Заруцкий)
 Ресторатор
 Следователь ТИНЬКОВА
 БОРЩ

Сезон 4

 Солевой Психопат ЛЁХА (GUF)
 ОСВОБОЖДЕНИЕ НАВАЛЬНОГО!

Примечания

Ссылки 
 Видеоканал NEMAGIA на YouTube
 Видеоканал NEMAGIA-LIFE на YouTube

Каналы на YouTube
Появились в 2009 году в России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России